Капу — многозначный термин:

Топоним 
 Демир-Капу — горная вершина в Крыму (1540 м), вторая по высоте точка Крымских гор.
 Капу — деревня в Эстонии.

Фамилия 
 Капу, Этьен (, род. 1988) — французский футболист, полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».

Другие значения 
 Капу ( — запрет) — система религиозного права (древний гавайский кодекс законов и правил поведения), заключавшаяся в системе запретов, за нарушение которых следовало жестокое наказание. В южных районах Полинезии эквивалент — Табу.

См. также 
 Сен-Жюльен-де-Гра-Капу — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Табу (значения)